
Dit is een lijst met afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Smallville. De serie telt negen seizoenen en een tiende wordt vanaf 24 september 2010 in Verenigde Staten uitgezonden. Het achtste seizoen is inmiddels uit op dvd en sinds 10 maart 2011 ook in Europa beschikbaar. In de VS is seizoen negen ook al beschikbaar, maar de verwachting was dat Europa tot maart 2011 moest wachten. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1 

 De rol van Martha Kent was eerst gegeven aan actrice Cynthia Ettinger. Zij en de rest van de cast hadden de pilot en andere scènes al gefilmd toen, tijdens een test screening voor de pilot, iedereen (inclusief Ettinger) besefte dat zij toch niet geschikt voor de rol was. Annette O'Toole werd toen gevraagd, en de scènes in de pilot, met Martha Kent, werden opnieuw opgenomen. Deze pilot is uitgezonden.

Seizoen 2

Seizoen 3

Seizoen 4

Seizoen 5

Seizoen 6

Seizoen 7

Seizoen 8

Seizoen 9

Seizoen 10 

Smallville, Lijst van afleveringen van